Vernon County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Vernon Parish (Louisiana)
 Vernon County (Missouri)
 Vernon County (Wisconsin)